VII. Erik svéd király (?–1067)
VII. Erik dán király (1382–1459)